Ненад Петровић може бити:

Ненад В. Петровић, српски књижевник.
Ненад Петровић (проблемиста), хрватски проблемиста.
Ненад С. Петровић, српски глумац.
Ненад Петровић (музичар), српски музичар